Kolaja ist der Familienname folgender Personen:

 Marcel Kolaja (* 1980), tschechischer Politiker (ČPS)
 Václav Kolaja (* 1971), tschechischer Diplomat